Mario Gentili (1913-1999), cycliste italien.
 Mario Gentili (né en 1962), cycliste italien.